Хирт (Hirt, Hirth от  «пастух») — немецкая фамилия. Известные носители:
 Хирт, Ал (1922—1999) — американский музыкант.
 Хирт, Алоис (1759—1837) — немецкий историк искусства и археолог.
 Хирт, Август (1898—1945) — немецкий антрополог и анатом, штурмбаннфюрер СС, военный преступник.
 Хирт, Герман (1865—1936) — немецкий индоевропеист.
 Хирт, Франц Йозеф (1899—1985) — швейцарский пианист. Брат Фрица Хирта.
 Хирт, Фридрих (1845—1927) — немецко-американский синолог, историк, один из основателей синологии США.
 Хирт, Фриц (1888—1970) — швейцарский скрипач.
 Хирт, Элеонора (1919—2017) — швейцарская актриса кино и театра.
 Хирт, Ян (род.1991)— чешский велогонщик.